Фагундес () — португальская фамилия. Известные носители:

 Фагундес, Антонио (род. 1949) — бразильский актёр.
 Фагундес, Варела (1841—1875) — бразильский поэт.
 Фагундес, Жуан Алвариш (?—1521) — португальский мореплаватель.
 Фагундес, Катарина (род. 1977) — португальская спортсменка.
 Фагундес Теллес, Лижия (1923—2022) — бразильская писательница.
 Агиар Фагундес, Мануэл де (1907—1953) — бразильский футболист.